Charles Rann Kennedy (1808–1867) – brytyjski prawnik
 Charles Napier Kennedy (1852–1898) – brytyjski malarz
 Charles Thomas Kennedy (1876–1907) – brytyjski żołnierz, kawaler Krzyża Wiktorii
 Charles Kennedy (1923–1997) – ekonomista brytyjski
 Charles Peter Kennedy (1959–2015) – brytyjski polityk, przywódca partii Liberalnych Demokratów